Conrad Bünting ist der Name folgender Personen:

* Conrad Bünting der Ältere (Konrad Bünting; Conradus Büntingus; Conradus Buntingus; Conrad Bunting; um 1545–1615), deutscher Jurist, Student in Basel, Syndikus in Hannover
 Conrad Bünting der Jüngere (Conradus Buntingus; Konrad Bunting und Varianten; vor 1616–1621 oder später), deutscher Jurist, Respondent in Helmstedt und Straßburg